Salih Sulajman (1888–1980) – izraelski polityk pochodzenia arabskiego 
 Salih Sulajman (1916–?) – egipski sztangista